Freax bezeichnet:

 Freax (Oper), eine Oper von Moritz Eggert
 Freax, der ursprünglich für Linux vorgesehene Name, siehe Geschichte von Linux

Siehe auch:
 Freaks
 Freak